David Mallet kan syfta på:

* David Mallet (omkring 1705–1765), skotsk dramatiker och poet
 David Mallet (verksam sedan 1970-talet), brittisk regissör